AST eller Ast kan avse:

 AST – ett stabsorgan för arméchefen 2019-, se arméstaben
 Ast – en högre ledningsstab inom svenska armén 1937–1994, se arméstaben (gamla)
 AST – en tidszon  (UTC-4:00) på Amerikanska kusten vid Atlanten, se Atlantic Standard Time
 AST – neuropsykiatriskt funktionshinder,  se autismspektrumtillstånd
 AST – ett enzym som har till uppgift att katalysera överföringen av en aminogrupp från aspartat till en ketosyra, se aspartataminotransferas
 AST Computer – före detta amerikansk datortillverkare, verksam mellan 1980 och 2001
 Ast – en kommun i Italien, se Asti